Příjmení Hackl nosí více osobností:

 Erich Hackl (* 1954), rakouský autor románů, povídek a rozhlasových her, editor, germanista a hispanista
 Georg Hackl (* 1966), německý sáňkař

Externí odkazy 
 

Bavorská příjmení